Ке́лли Макка́рти (; род. , Либерал) — американская актриса и фотомодель, с 2008 года снимается в порнофильмах. Победительница конкурса красоты Мисс США 1991 года.

Биография 
Келли Маккарти родилась 6 сентября 1969 года в Либерале. Окончила университет штата Канзас, где выиграла титул мисс Канзас. В 1991 году стала победительницей конкурса красоты Мисс США. В 2000 году вышла замуж за Мэта Дирборна, с которым развелась в 2008 году.

Дебютировала в кино в 1995 году. В 2008 году подписала контракт с компанией Vivid Entertainment, занимающейся производством фильмов для взрослых. 4 февраля 2009 года вышел первый порнофильм с участием Келли — «Неверная».

Награды и номинации 
 1991 — Мисс США
 2010 — номинация на премию «AVN Awards» в категории «Лучшая актриса» («Неверная»)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Сайт Келли Маккарти
 
 
 Профиль на сайте AVN

Актрисы США
Родившиеся в Либерале
Порноактрисы США
Фотомодели США